El término Oziorni  puede referirse a:

Personas 

Mark Oziorni (1890-1957, agricultor koljosiano-estajanovista soviético, récord mundial de producción de maíz en 1949, Héroe del Trabajo Socialista.

Localidades 

Oziorni (Bahkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Oziorni (Ivánovo), localidad del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Oziorni (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Oziorni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Oziorni (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Oziorni (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Oziorni (Sverlovsdk), localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
Oziorni (Tver), ciudad cerrada del óblast de Tver, en Rusia.
Oziorni (Vólgda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.

Para su correspondiente en bielorruso, véase Aziorni (Азёрны).